Vorderau ist der Ortsname von

 Vorderau (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Vorderau (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Vorderau (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Vorderau (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich